Шелаевское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Шелаевское сельское поселение — в Валуйском районе Белгородской области.
 Шелаевское сельское поселение — в Тайшетском районе Иркутской области.